Hendes Excellence Athena, komtesse af Monpezat (Athena Marguerite Françoise Marie, født 24. januar 2012 på Rigshospitalet i København), er en dansk komtesse, der indtil d. 31. december 2022 var medlem af den danske kongefamilie som Hendes Højhed Prinsesse Athena. Hun er datter og yngste barn af prins Joachim og prinsesse Marie og nr. 10 i arvefølgen til den danske trone.  Prins Joachim har i forvejen sønnerne prins Nikolai og prins Felix med Alexandra af Frederiksborg og prins Henrik med prinsesse Marie.

Fødsel og dåb 
Athena kom til verden på Rigshospitalet i København. Ved fødslen, der fandt sted kl. 8.27, var hun 49 cm lang og vejede 2930 gram. Fødslen blev traditionen tro efterfølgende markeret med salut fra Batteriet Sixtus i København og Kronborg i Helsingør kl. 12. Tre dage efter, 27. januar, blev prinsessen for første gang vist frem for pressen og andre fremmødte, da forældre og barn forlod Rigshospitalet.

Dåb 
Den lille prinsesse blev døbt den 20. maj 2012 klokken 17.00 i Møgeltønder Kirke. Fadderne ved dåben var: Gregory Grandet, hendes morbror; Edouard Cavallier, hendes morbror; Carina Axelsson, kæreste til prins Joachims fætter, prins Gustav af Berleburg; Julie Mirabaud, prinsesse Maries veninde fra skoletiden; Diego de Lavandeyra, prinsesse Maries ven; og Henriette Steenstrup, prins Joachim og prinsesse Maries veninde.

Hun blev døbt:
 Athena, visdommens gudinde i græsk mytologi.
 Marguerite, efter sin farmor, dronning Margrethe II.
 Françoise, efter sin mormor, Françoise Grassiot.
 Marie, efter sin mor, prinsesse Marie.

Uddannelse 
Fredag den 11. august 2017 startede prinsesse Athena i 0. klasse på den katolske skole Sct. Joseph Søstrenes Skole i Ordrup. Det er den samme skole som hendes ældre bror prins Henrik går på.

I 2019, da Athena og hendes familie flyttede til Frankrig, blev hun optaget på privatskolen EIB Monceau i det 8. arrondissement i Paris sammen med sin bror.

Titler, prædikater og æresbevisninger 
24. januar 2012 – 31. december 2022: Hendes Højhed Prinsesse Athena til Danmark, komtesse af Monpezat.
1. januar 2023 – nu: Hendes Excellence Athena, komtesse af Monpezat.

28. september 2022 besluttede Dronning Margrethe 2. at Prinsesse Athena, i lighed med sine tre søskende, fra og med 1. januar 2023 fratages titlen prinsesse og derfor fremover skal tituleres Hendes Excellence Athena, komtesse af Monpezat.

Anetavle

Noter

Eksterne henvisninger 

 Official website 

Prinsesser fra Danmark
Huset Glücksburg
Personer fra København
Komtesser fra Danmark